Soziales Lernen, Social Learning, Soziale Lernprozesse, Soziales Erlernen oder Peergestütztes Lernen  steht für:

 Soziales Lernen, Kompetenzbildung und Sozialpädagogik
 Social Learning, Lerntheorie und Didaktik des Sozialen Lernens
 Sozialkognitive Lerntheorie, kognitivistische Lerntheorie nach Albert Bandura
 Soziales Lernen bei Tieren, soziale Lernprozesse in der vergleichenden Verhaltensforschung

Siehe auch:
 Soziale Kognition (Sozial beeinflusste Kognition)
 Soziale Wahrnehmung (Teilgebiet der sozialen Kognition)
 Soziale Integration (Integration von Personengruppen)
 :Kategorie:Gewaltprävention/Soziales Lernen